Солдат удачи () — идиоматическое выражение, обозначающее авантюриста или наёмника.

Журналы 
  — американский журнал, основанный в 1975 году подполковником запаса армии США Робертом К. Брауном.
 Солдат удачи — российский ежемесячный журнал, издававшийся с 1994 по 2009 годы.

Фильмы и сериалы 
 Солдаты удачи — телесериал о команде специального назначения, выполняющей неофициальные задания правительства США (США, 1997—1999).
 Солдаты удачи — приключенческий боевик режиссёра Максима Коростышевского (Россия, 2012).

Компьютерные игры 
 Солдат удачи — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная компанией Raven Software и изданная компанией Activision в 2000 году.
 Солдат удачи 2: Двойная спираль — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная компанией Raven Software и изданная компанией Activision в 2002 году.
 Солдат удачи: Расплата — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица, разработанная компанией Cauldron HQ и изданная компанией Activision в 2007 году.

См. также 
 
 Наёмник — именно наёмных солдат в США называют солдатами удачи.